Franco Moretti (saggista)
Franco Moretti (calciatore 1922)
Franco Moretti (calciatore 1923)